Hiroi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroi Isamu (1862–1928), japanischer Ingenieur
 Noriyo Hiroi (* 1976), japanische Skirennläuferin
 Tomonobu Hiroi (* 1985), japanischer Fußballspieler